La désignation de Bayer Omicron Orionis (ο Ori / ο Orionis) est partagée par deux étoiles géantes de la constellation d'Orion :

 ο Orionis (4 Orionis), une étoile variable semi-régulière de type spectral M3S ;
 ο Orionis (9 Orionis), une étoile géante de type spectral K2III.

Constellation d'Orion
Homonymie stellaire
Orionis, Omicron